Der Leninpreis () war einer der höchsten Staatspreise der Sowjetunion. Er wurde am 23. Juni 1925 gestiftet und wurde zunächst bis 1935 verliehen. Von 1936 bis 1956 wurde kein Leninpreis vergeben; stattdessen wurde von 1941 bis 1954 der Stalinpreis in drei Stufen vergeben, bevor der Leninpreis am 15. August 1956 wieder eingeführt wurde. Die Verleihung fand alljährlich am 22. April, dem Geburtstag Lenins statt, erstmals 1957, zuletzt 1991. Ausgezeichnet wurden Einzelpersonen in den Feldern Wissenschaft, Literatur, Kunst, Architektur, Technik und seit 1960 auch Journalismus sowie Publizistik.

Preisträger (Auswahl)

1925–1935 
 Wladimir Obrutschew (Владимир Афанасьевич Обручев, 1926, Geologie und Geografie)
 Dmitri Prjanischnikow (Дмитрий Николаевич Прянишников, 1926, Agrarwissenschaftler)
 Nikolai Wawilow (Николай Иванович Вавилов, 1926, Botaniker und Genetiker)
 Alexei Tschitschibabin (Алексей Евгеньевич Чичибабин, 1926, Chemiker)
 Alexei Bach (Алексей Николаевич Бах, 1926, Biochemiker)
 Lew Tschugajew (Лев Александрович Чугаев, posthum 1927, Chemiker)
 Nikolai Kurnakow (Николай Семёнович Курнаков, 1928, Chemiker)
 Andrej Archangelski (Андре́й Дми́триевич Арха́нгельский, 1928, Geologe)
 Erhard Britzke (Эргард Викторович Брицке, 1929, Chemiker)
 Wladimir Ipatjew (Владимир Николаевич Ипатьев, 1929, Chemiker)
 Alexander Fersman (Александр Евгеньевич Ферсман, 1929, Mineralogie)
 Alexander Palladin (Александр Владимирович Палладин, 1929, Biochemiker)
 Wladimir Schuchow (Владимир Григорьевич Шухов, 1929, Ingenieurwesen)
 Lew Pyssarschewskyj (Лев Владимирович Писаржевский, 1930, Chemiker)
 Alexander Samoilow (Александр Филиппович Самойлов, 1930, Physiologie und Kardiologie)
 Leonid Mandelstam (Леонид Исаакович Мандельштам, 1931, Physik)
 Wassili Wiljams (Василий Робертович Вильямс, 1931, Bodenkundler)
 Iwan Gubkin (Иван Михайлович Губкин, 1931, Geologe)
 Alexander Frumkin (Александр Наумович Фрумкин, 1931, Chemie und Elektrochemie)
 Nikolai Selinski (Николай Дмитриевич Зелинский, 1934, Chemie)
 Alexander Winogradow (Александр Павлович Виноградов, 1934, Geochemiker)

1957–1959 
 Andrei Sacharow (Андрей Дмитриевич Сахаров, 1957, Atomphysik)
 Pjotr Nowikow (Пётр Сергеевич Новиков, 1957, Mathematiker)
 Dmitri Naliwkin (Дмитрий Васильевич Наливкин, 1957, Geologe und Paläontologe)
 Juli Chariton (Юлий Борисович Харитон, 1957, Atomphysik)
 Nikolai Dolleschal (Николай Антонович Доллежаль, 1957, Kernkraftwerkskonstruktion)
 Andrei Tupolew (Андрей Николаевич Туполев, 1957, Flugzeugkonstrukteur)
 Nikolai Kusnezow (Николай Дмитриевич Кузнецов, 1957, Triebwerkskonstrukteur)
 Alexander Archangelski (Александр Александрович Архангельский, 1957, Flugzeugkonstrukteur)
 Alexei Tscherjomuchin (Алексей Михайлович Черёмухин, 1957, Flugzeugkonstrukteur)
 Sergei Tumanski (Сергей Константинович Туманский, 1957, Flugzeugkonstrukteur)
 Jewgeni Ostaschew (Евгений Ильич Осташев, 1957, Raketentechniker)
 Dmitri Blochinzew (Дмитрий Иванович Блохинцев, 1957, Physiker)
 Jakow Seldowitsch (Яков Борисович Зельдович, 1957, Atomphysik)
 Sergei Koroljow (Сергей Павлович Королёв, 1957, Raketenkonstruktion)
 Wladimir Barmin (Владимир Павлович Бармин, 1957, Ingenieur)
 Walentin Gluschko (Валентин Петрович Глушко, 1957, Chefkonstrukteur von Raketenmotoren)
 Michail Tichonrawow (Михаил Клавдиевич Тихонравов, 1957, Ingenieur)
 Boris Tschertok (Борис Евсеевич Черток, 1957, Raketenkonstrukteur)
 Igor Kurtschatow (Игорь Васильевич Курчатов, 1957,  Physiker und der Leiter des sowjetischen Atombombenprojekts)
 Mstislaw Keldysch (Мстислав Всеволодович Келдыш, 1957, Mathematiker)
 Wladimir Mjassischtschew (Владимир Михайлович Мясищев, 1957, Flugzeugkonstruktion)
 Wolodymyr Serhjejew (Владимир Григорьевич Сергеев, 1957, Chefdesigner von strategischen Steuerungssystemen für Interkontinental- und Trägerraketen)
 Timur Enejew (Тимур Магометович Энеев, 1957, Physiker und Mathematiker)
 Wassili Mischin (Василий Павлович Мишин, 1957, Wissenschaftler und Raketenpionier)
 Sergei Konjonkow (Сергей Тимофеевич Конёнков, 1957, Bildhauer)
 Leonid Leonow, (Леонид Максимович Леонов, 1957, Schriftsteller)
 Musa Cälil (Муса Мустафович Джалиль/Musa Mustafowitsch Dschalil, 1957 postum, Literatur)
 Sergei Prokofjew (Сергей Сергеевич Прокофьев, 1957 postum, Pianist und Komponist)
 Galina Ulanowa (Галина Сергеевна Уланова, 1957, Primaballerina)
 Michail Budyko (Михаил Иванович Будыко, 1958, Geophysik)
 Lew Arzimowitsch (Лев Андреевич Арцимович, 1958, Physiker)
 Michail Leontowitsch (Михаил Александрович Леонтович, 1958, Physiker)
 Nikolai Emanuel (Николай Маркович Эмануэль, 1958, Chemiker)
 Nikolai Schatski (Николай Сергеевич Шатский, 1958, Geologe)
 Alexander Sawarizki (Александр Николаевич Заварицкий, 1958 postum, Geologe und Vulkanologe)
 Michail Mil (Михаил Леонтьевич Миль, 1958, Hubschrauberkonstruktion)
 Qanysch Sätbajew (Каныш Имантаевич Сатпаев, 1958, Geologe)
 Michail Lawrentjew (Михаил Алексеевич Лаврентьев, 1958, Mathematiker und Physiker)
 Dmitri Kasanli (Дмитрий Николаевич Казанли, 1958, Geologe)
 Iwan Bardin (Иван Павлович Бардин, 1958, Metallurg)
 Lew Owsjannikow (Лев Васильевич Овсянников, 1958, Mathematiker)
 Dmitri Schirkow (Дмитрий Васильевич Ширков, 1958, Physiker)
 Nikolai Bogoljubow (Николай Николаевич Боголюбов, 1958, Physiker und Mathematiker)
 Michail Anikuschin (Михаил Константинович Аникушин, 1958, Bildhauer)
 Wachtang Tschabukiani (Вахтанг Михайлович Чабукиани, 1958, Tänzer und Choreograph)
 Dmitri Schostakowitsch (Дмитрий Дмитриевич Шостакович, 1958, Komponist und Pianist)
 Nikolai Bassow (Николай Геннадиевич Басов, 1959, Physik)
 Wiktor Makejew (Виктор Петрович Макеев, 1959, Raketenkonstruktion)
 Alexander Prochorow (Александр Михайлович Прохоров, 1959, Physiker)
 Wladimir Weksler (Владимир Иосифович Векслер, 1959, Physiker)
 Igor Schafarewitsch (Игорь Ростиславович Шафаревич, 1959, Mathematiker)
 Wladimir Tschelomei (Владимир Николаевич Челомей, 1959, Konstrukteur von Lenkwaffen und Raketen)
 Sergei Chruschtschow (Сергей Никитич Хрущёв, 1959, Raumfahrtingenieur)
 Anatoli Alexandrow (Анатолий Петрович Александров, 1959, Physiker)
 Sergei Godunow (Сергей Константинович Годунов, 1959, Mathematiker)
 Isaak Kikoin (Исаак Константинович Кикоин, 1959, Physiker)
 Alexander Lebedew (Александр Алексеевич Лебедев, 1959, Physiker)
 Nikolai Semichatow (Николай Александрович Семихатов, 1959, Elektroingenieur)
 Muchtar Äuesow (Мухтар Омарханович Ауэзов, 1959, Schriftsteller)
 Oleksandr Dowschenko (Александр Петрович Довженко, 1959 postum, Regisseur und Schriftsteller)
 Wassili Solowjow-Sedoi (Василий Павлович Соловьёв-Седой, 1959, Komponist)
 Aram Chatschaturjan (Арам Ильич Хачатурян, 1959, Komponist)

1960–1969 
 Alexei Adschubei (Алексей Иванович Аджубей, 1960, Journalistik)
 Iossif Schklowski (Иосиф Самуилович Шкловский, 1960, Astrophysik)
 Michail Scholochow (Михаил Александрович Шолохов, 1960, Literatur)
 Georgi Swiridow (Георгий Васильевич Свиридов, 1960, Musik)
 Michail Jangel (Михаил Кузьмич Янгель, 1960, Raketenkonstruktion)
 Sergei Wernow (Сергей Николаевич Вернов, 1960, Physik)
 Alexander Tschudakow (Александр Евгеньевич Чудаков, 1960, Physik)
 Schmaja Dolginow (Шмая Шлемович Долгинов, 1960, Physik)
 Arkadi Ostaschew (Аркадий Ильич Осташев, 1960, Maschinenbauingenieur)
 Nikolai Tschetajew (Николай Гурьевич Четаев, 1960 postum, Physik und Mathematik)
 Nikolai Puschkow (Николай Васильевич Пушков, 1960, Physik)
 Wladimir Fock (Владимир Александрович Фок, 1960, Atomphysik)
 Alexander Leipunski (Александр Ильич Лейпунский, 1960, Kernphysik)
 Oleg Kasatschkowski (Олег Дмитриевич Казачковский, 1960, Kernphysik)
 Igor Bondarenko (Игорь Ильич Бондаренко 1960, Kernphysik)
 Lew Usatschow (Лев Николаевич Усачёв, 1960, Kernphysik)
 Sergei Iljuschin (Сергей Владимирович Ильюшин, 1960, Ingenieur und Flugzeugbauer)
 Anatoli Blagonrawow (Анатолий Аркадьевич Благонравов, 1960, Militärwissenschaftler und Raumfahrtexperte)
 Wladimir Kokkinaki (Владимир Константинович Коккинаки, 1960, Testpilot)
 Boris Rauschenbach (Борис Викторович Раушенбах, 1960, Physik)
 Michail Lidow (Михаил́ Льво́вич Ли́дов, 1960, Himmelsmechanik)
 Maksym Rylskyj (Максим Фадеевич Рыльский, 1960, Dichter und Schriftsteller)
 Sergei Bondartschuk (Сергей Фёдорович Бондарчук, 1960, Filmregisseur und Schauspieler)
 Dawid Oistrach (Давид Фёдорович Ойстрах, 1960, Geiger)
 Konstantin Buschujew (Константин Давыдович Бушуев, 1960, Raumfahrtingenieur)
 Alexander Beresnjak (Александр Яковлевич Березняк, 1961, Raketenkonstruktion)
 Abram Ioffe (Абрам Фёдорович Иоффе, posthum 1961, Physik)
 Nikolai Amossow (Николай Михайлович Амосов, 1961, Herzchirurg)
 Iwan Kolesnikow (Иван Степанович Колесников, 1961, Chirurg)
 Andrei Botschwar (Андрей Анатольевич Бочвар, 1961, Metallkundler)
 Leonid Wereschtschagin (Леонид Фёдорович Верещагин, 1961, Physiker und Chemiker)
 Rostislaw Alexejew (Ростислав Евгеньевич Алексеев, 1961, Tragflügelbootkonstruktion)
 Jewgeni Mrawinski (Евгений Александрович Мравинский, 1961, Musik)
 Samwel Kotscharjanz (Самвел Григорьевич Кочарянц, 1961, Elektrotechniker und Kernwaffentechniker)
 Michail Millionschtschikow (Михаил Дмитриевич Миллионщиков, 1961, Physiker und Ingenieurwissenschaftler)
 Alexander Twardowski (Александр Трифонович Твардовский, 1961, Literatur)
 Mychajlo Stelmach (Михаил Афанасьевич Стельмах, 1961, Schriftsteller)
 Grigori Tschuchrai (Григорий Наумович Чухрай, 1961, Filmregisseur und Drehbuchautor)
 Swjatoslaw Richter (Святослав Теофилович Рихтер, 1961, Pianist)
 Alexei Pogorelow (Алексей Васильевич Погорелов, 1962, Mathematik)
 Wladimir Martschenko (Владимир Александрович Марченко, 1962, Mathematiker)
 Kornei Tschukowski (Корней Иванович Чуковский, 1962, Literatur)
 Sergei Judin (Сергей Сергеевич Юдин, 1962 postum, Chirurg und Wissenschaftler)
 Michail Lawrentjew (Михаил Михайлович Лаврентьев, 1962, Mathematiker)
 Lew Altschuler (Лев Владимирович Альтшулер, 1962, Physiker)
 Emil Gilels (Эмиль Григорьевич Гилельс, 1962, Musik)
 Artjom Mikojan (Артём Иванович Микоян, 1962, Flugzeugkonstrukteur)
 Walentin Kargin (Валентин Алексеевич Каргин, 1962, Chemiker)
 Gleb Losino-Losinski (Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский, 1962, Raumfahrtingenieur)
 Alexander Samarski (Александр Андреевич Самарский, 1962, Mathematiker)
 Alexander Winogradow (Александр Павлович Виноградов, 1962, Geochemiker)
 Oleg Antonow (Олег Константинович Антонов, 1962, Flugzeugkonstruktion)
 Eduardas Mieželaitis (Эдуардас Межелайтис, 1962, Lyriker)
 Wladimir Faworski (Владимир Андреевич Фаворский, 1962, Künstler)
 Lew Landau (Лев Давидович Ландау, 1962, Physik)
 Jewgeni Lifschitz (Евгений Михайлович Лифшиц, 1962, Physik)
 Tschingis Aitmatow (Чингиз Торекулович Айтматов, 1963, Literatur)
 Bruno Pontecorvo (Бруно Максимович Понтекорво, 1963, Physiker)
 Ilia Wekua (Илья Несторович Векуа, 1963, Mathematiker)
 Alexei Leontjew (Алексей Николаевич Леонтьев, 1963, Psychologe)
 Michail Molodenski (Михаил Сергеевич Молоденский, 1963, Geophysiker und Astronom)
 Nikolai Baibakow (Николай Константинович Байбаков, 1963, Politiker)
 Walentina Mamontowa (Валентина Николаевна Мамонтова, 1963, Biologin)
 Wassyl Remeslo (Василий Николаевич Ремесло, 1963, Agrarwissenschaftler)
 Anatoli Smorodinzew (Анатолий Александрович Смородинцев, 1963, Bakteriologe, Virologe und Immunologe)
 Michail Gurewitsch (Михаил Иосифович Гуревич, 1963, Flugzeugkonstrukteur)
 Jewgeni Awrorin (Евгений Николаевич Аврорин, 1963, Physiker)
 Samuil Marschak (Самуил Яковлевич Маршак, 1963, Schriftsteller)
 Gediminas Jokūbonis (Гедиминас Йокубонис, 1963, Bildhauer)
 Pawel Korin (Павел Дмитриевич Корин, 1963, Maler)
 Wiktor Gluschkow (Виктор Михайлович Глушков, 1964, Informatik)
 Chanon Isaakson (Ханон Ильич Изаксон, 1964, Landmaschinenbau)
 Oleg Krochin (Олег Николаевич Крохин, 1964, Physiker)
 Wladimir Kotelnikow (Владимир Александрович Котельников, 1964, Elektrotechniker)
 Mark Aiserman (Марк Аронович Айзерман, 1964, russischer Physiker und Kybernetiker)
 Michail Kalaschnikow (Михаил Тимофеевич Калашников, 1964, Konstrukteur der Schützenwaffe)
 Alexander Nudelman (Александр Эммануилович Нудельман, 1964, sowjetischer Waffenkonstrukteur)
 Oles Hontschar (Александр Терентьевич Гончар, 1964, sowjetischer Schriftsteller)
 Maja Plissezkaja (Майя Михайловна Плисецкая, 1964, russische Primaballerina und Choreografin)
 Mstislaw Rostropowitsch (Мстислав Леопольдович Ростропович, 1964, russischer Cellist, Dirigent, Pianist, Komponist)
 Nikolai Tscherkassow (Николай Константинович Черкасов, 1964, sowjetischer Schauspieler)
 Innokenti Smoktunowski (Иннокентий Михайлович Смоктуновский, 1965, Schauspiel)
 Wladimir Arnold (Владимир Игоревич Арнольд, 1965, Mathematik)
 Andrei Kolmogorow (Андрей Николаевич Колмогоров, 1965, sowjetischer Mathematiker)
 Juri Mitropolski (Юрий Алексеевич Митропольский, 1965, sowjetischer Mathematiker)
 Jewgeni Pawlowski (Евгений Никанорович Павловский, 1965, sowjetischer Mediziner und Zoologe)
 Leonid Kantorowitsch (Леонид Витальевич Канторович, 1965, sowjetischer Mathematiker und Ökonom)
 Grigori Kosinzew (Григорий Михайлович Козинцев, 1965, sowjetischer Regisseur und Drehbuchautor)
 Walentin Iwanow (Валентин Константинович Иванов, 1966, Mathematik)
 Andrei Tichonow (Андрей Николаевич Тихонов, 1966, Mathematiker)
 Alexei Abrikossow (Алексей Алексеевич Абрикосов, 1966, Physik)
 Lew Gorkow (Лев Петрович Горьков, 1966, Physiker)
 Witali Ginsburg (Виталий Лазаревич Гинзбург, 1966, Physik)
 Emmanuil Raschba (Эммануил Иосифович Рашба, 1966, Festkörperphysiker)
 Nikolai Jefimow (Николай Владимирович Ефимов, 1966, Mathematiker)
 Nikolai Dubinin (Николай Петрович Дубинин, 1966, Genetiker)
 Matus Bisnowat (Матус Рувимович Бисноват, 1966, Konstrukteur im Bereich Luftfahrt und Raketentechnik)
 Igor Pawlow (Игорь Михайлович Павлов, 1966, Metallurg und Metallkundler)
 Boris Litwinow (Борис Васильевич Литвинов, 1966, Atomphysiker)
 Wsewolod Burzew (Всеволод Сергеевич Бурцев, 1966, Computerarchitekt)
 Sergei Lebedew (Сергей Алексеевич Лебедев, 1966, Elektrotechniker und Computerpionier)
 Konstantin Feoktistow (Константин Петрович Феоктистов, 1966, Raumfahrer)
 Sergei Gerassimow (Сергей Васильевич Герасимов, 1966, Porträt- und Landschaftsmaler und Illustrator)
 Sara Doluchanowa (Зара Александровна Долуханова, 1966, Kontraltistin)
 Michail Uljanow (Михаил Александрович Ульянов, 1966, Schauspieler)
 Gersch Budker (Герш Ицкович Будкер, 1967, Physik)
 Alexander Skrinski (Александр Николаевич Скринский, 1967, Physiker)
 Ilja Lifschiz (Илья Михайлович Лифшиц, 1967, Theoretischer Physiker)
 Georgi Fljorow (Георгий Николаевич Флёров, 1967, Kernphysiker)
 Juri Orlow (Юрий Александрович Орлов, 1967 postum, Zoologe und Paläontologe)
 Igor Moissejew (Игорь Александрович Моисеев, 1967, Tanz)
 Yuri Manin (Юрий Иванович Манин, 1967, Mathematik)
 Fjodor Petrow (Фёдор Фёдорович Петров, 1967, Waffenkonstrukteur)
 Sergei Nowikow (Сергей Петрович Новиков, 1967, Mathematik)
 Michail Swetlow (Михаил Светлов, 1967, Dichtung)
 Qara Qarayev (Кара Абульфазович Караев, 1967, Komponist)
 Pawel Suchoi (Павел Осипович Сухой, 1968, Flugzeugkonstruktion)

1970–1979 
 Artem Alichanjan (Артём Исаакович Алиханьян, 1970, Kernphysiker)
 Anatoli Wlassow (Анатолий Александрович Власов, 1970, Physiker)
 Rem Chochlow (Рем Викторович Хохлов, 1970, Physiker)
 Michail Marow (Михаил Яковлевич Маров, 1970, Astronom)
 Nikolai Nikitin (Николай Васильевич Никитин, 1970, Bauingenieur und Architekt)
 Juri Denisjuk (Юрий Николаевич Денисюк, 1970, Physiker)
 Gennadi Roschdestwenski (Геннадий Николаевич Рождественский, 1970, Dirigent)
 Jewgeni Wutschetitsch (Евгений Викторович Вучетич, 1970, Bildhauerei)
 Konstantin Sergejew (Константин Михайлович Сергеев, 1970, Tanz)
 Sergei Michalkow (Сергей Владимирович Михалков, 1970, Schriftsteller)
 Ljudmila Sykina (Людмила Георгиевна Зыкина, 1970, Volkssängerin)
 Juri Denisjuk (Юрий Николаевич Денисюк, 1970, Holografie)
 Alexander Jakowlew (Александр Сергеевич Яковлев, 1971, Flugzeugkonstruktion)
 Jewgeni Swetlanow (Евгений Фёдорович Светланов, 1972, Dirigent, Komponist und Pianist)
 Nikolai Tomski (Николай Васильевич Томский, 1972, Bildhauer)
 Schores Alfjorow (Жорес Иванович Алфёров, 1972, Physiker)
 Iwan Silajew (Иван Степанович Силаев, 1972, Politiker)
 Marietta Schaginjan (Мариэтта Сергеевна Шагинян, 1972, Schriftstellerin)
 Dmitri Kabalewski (Дмитрий Борисович Кабалевский, 1972, Komponist)
 Iwan Winogradow (Иван Матвеевич Виноградов, 1972, Mathematiker)
 Leonid Keldysch (Леонид Вениаминович Келдыш, 1974, Physiker)
 Wladimir Lobaschow (Владимир Михайлович Лобашёв, 1974, Physiker)
 Nikolai Below (Николай Васильевич Белов, 1974, Geochemiker, Mineraloge und Kristallograph)
 Isaak Minz (Исаак Израилевич Минц, 1974, Historiker)
 Boris Butoma (Борис Евстафьевич Бутома, 1974, Politiker)
 Jewgeni Tarejew (Евгений Михайлович Тареев, 1974, Internist und Pathophysiologe)
 Konstantin Simonow (Константин Симонов, 1974, Dichtung)
 Tichon Chrennikow (Тихон Николаевич Хренников, 1974, Komponist)
 Nikolai Krassowski (Николай Николаевич Красовский, 1976, Mathematiker)
 Nikolai Semjonow (Николай Николаевич Семёнов, 1976, Physikochemiker)
 Wladimir Sobolew (Владимир Степанович Соболев, 1976, Mineraloge und Geologe)
 Wladimir Iljuschin (Владимир Сергеевич Ильюшин, 1976, Testpilot)
 Nikolai Dobrezow (Николай Леонтьевич Добрецов, 1976, Geologe)
 Alexander Spirin (Александр Сергеевич Спирин, 1976, Biochemiker und Molekularbiologe)
 Nikolai Ljakischew (Николай Павлович Лякишев, 1976, Metallurg und Metallkundler)
 Boris Rybakow (Борис Александрович Рыбаков, 1976, Historiker)
 Jakow Sawtschenko (Яков Фёдорович Савченко, 1976, Chemiker)
 Wladimir Tartakowski (Владимир Александрович Тартаковский, 1976, Chemiker)
 Surab Zereteli (Зураб Константинович Церетели, 1976, bildende Kunst)
 Wassili Schukschin (Василий Макарович Шукшин, postum 1976, Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler)
 Jelena Obraszowa (Елена Васильевна Образцова, 1976, Mezzosopranistin)
 Irakli Andronikow (Ираклий Луарсабович Андроников, 1976, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller)
Walentin Kamenski (Валентин Александрович Каменский, 1978, Architekt)
 Wladilen Letochow (Владилен Степанович Летохов, 1978, Physiker)
 Weniamin Tschebotajew (Вениамин Павлович Чеботаев, 1978, Physiker)
 Wladimir Platonow (Владимир Петрович Платонов, 1978, Mathematiker)
 Juri Owtschinnikow (Юрий Анатольевич Овчинников, 1978, Biochemiker)
 Gawriil Ilisarow (Гавриил Абрамович Илизаров, 1978, Orthopäde)
 Juras Požela (Юрас Карлович Пожела, 1978, Physiker)
 Irina Archipowa (Ирина Константиновна Архипова, 1978, Opernsängerin)
 Maksim Tank (Максим Танк, 1978, Lyriker und Schriftsteller)
 Alexander Tschakowski (Александр Борисович Чаковский, 1978, Literatur)

1980–1991 
 Nikolai Jenikolopow (Николай Сергеевич Ениколопов, 1980, Physikochemiker)
 Anatoli Schabotinski (Анатолий Маркович Жаботинский, 1980, Chemie)
 Wiktor Kabanow (Виктор Александрович Кабанов, 1980, Chemiker und Polymerchemiker)
 Sergei Achromejew (Сергей Фёдорович Ахромеев, 1980, Militär und Marschall der Sowjetunion)
 Boris Bugajew (Борис Павлович Бугаев, 1980, Pilot und Staatsmann)
 Scharaf Raschidow (Шараф Рашидович Рашидов, 1980, Politiker und Schriftsteller)
 Nodar Dumbadse (Нодар Владимирович Думбадзе, 1980, Literatur)
 Alexei Tupolew (Алексей Андреевич Туполев, 1980, Flugzeugkonstrukteur)
 Michail Reschetnjow (Михаил Фёдорович Решетнёв, 1980, Raumfahrtingenieur)
 Stanislaw Rostozki (Станислав Иосифович Ростоцкий, 1980, Regisseur und Drehbuchautor)
 Wjatscheslaw Tichonow (Вячеслав Васильевич Тихонов, 1980, Schauspieler)
 Arkadi Raikin (Аркадий Исаакович Райкин, 1980, Schauspieler, Regisseur, Satiriker)
 Anatoli Solowjanenko (Анатолий Борисович Соловьяненко, 1980, Opernsänger)
 Nikolai Ogarkow (Николай Васильевич Огарков, 1981, Marschall der Sowjetunion)
 Nadeschda Agalzowa (Надежда Алексеевна Агальцова, 1982, Physikerin)
 Georgi Sazepin (Георгий Тимофеевич Зацепин, 1982, Teilchen- und Astrophysiker)
 Dmitri Skobelzyn (Дмитрий Владимирович Скобельцын, 1982, Physiker)
 Sergei Sewerin (Сергей Евгеньевич Северин, 1982, Biochemiker)
 Wladimir Tortschilin (Владимир Петрович Торчилин, 1982, Biochemiker)
 Dmitri Ustinow (Дмитрий Фёдорович Устинов, 1982, Marschall der Sowjetunion)
 Oleg Baklanow (Олег Дмитриевич Бакланов, 1982, Politiker)
 Renate Blume (Рената Блюме, 1982, Schauspielerin)
 Natalija Saz (Наталия Ильинична Сац, 1982, Kinder- und Musiktheater-Regisseurin)
 Kirill Lawrow (Кирилл Юрьевич Лавров, 1982, Theater- und Filmschauspieler)
 Otar Taktakischwili (Отар Васильевич Тактакишвили, 1982, Komponist)
 Jewgeni Nesterenko (Евгений Евгеньевич Нестеренко, 1982, Opernsänger)
 Pawel Kutachow (Павел Степанович Кутахов, 1983, Pilot und Hauptmarschall der Flieger)
 Witali Schafranow (Виталий Дмитриевич Шафранов, 1984, Physiker)
 Roald Sagdejew (Роальд Зиннурович Сагдеев, 1984, Physiker)
 Albert Galejew (Альберт Абубакирович Галеев, 1984, Physiker)
 Oleg Reutow (Олег Александрович Реутов, 1984, Chemiker)
 Sergei Gerassimow (Сергей Аполлинариевич Герасимов, 1984, Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler)
 Wladimir Zigal (Владимир Ефимович Цигаль, 1984, Bildhauer)
 Sergei Obraszow (Сергей Владимирович Образцов, 1984, Puppenspieler)
 Rodion Schtschedrin (Родион Константинович Щедрин, 1984, Komponist)
 Juri Kagan (Юрий Моисеевич Каган, 1986, Physiker)
 Juri Prokoschkin (Юрий Дмитриевич Прокошкин, 1986, Elementarteilchenphysiker)
 Nguyễn Văn Hiệu (Нгуен Ван Хьеу, 1986, Physiker, Kernphysiker)
 Juri Molin (Юрий Николаевич Молин, 1986, Chemiker)
 Wiktor Maslow (Виктор Павлович Маслов, 1986, Mathematiker)
 Renad Sagdejew (Ренад Зиннурович Сагдеев, 1986, Chemiker)
 Anatoli Butschatschenko (Анатолий Леонидович Бучаченко, 1986, Chemiker)
 Natalja Bessmertnowa (Наталья Игоревна Бессмертнова, 1986, Primaballerina)
 Andrei Eschpai (Андрей Яковлевич Эшпай, 1986, Komponist)
 Wassil Bykau (Василь Владимирович Быков, 1986, Dichtung)
 Boris Babajan (Борис Арташесович Бабаян, 1987, Computerarchitekt)
 Wiktor Matwejew (Виктор Анатольевич Матвеев, 1988, Physiker)
 Nikolai Kotschetkow (Николай Константинович Кочетков, 1988, Chemiker)
 Tamas Gamqrelidse (Тамаз Валерианович Гамкрелидзе, 1988, Linguist und Orientalist)
 Wjatscheslaw Iwanow (Вячеслав Всеволодович Иванов, 1988, Philologe und Indogermanist)
 German Titow (Герман Степанович Титов, 1988, Kosmonaut)
 Tengis Abuladse (Тенгиз Евгеньевич Абуладзе, 1988, Regie)
 Walentin Koptjug (Валентин Афанасьевич Коптюг, 1990, Chemiker)
 Wladimir Pugatschow (Владимир Семёнович Пугачёв, 1990, Mathematiker)
 Andrei Tarkowski (Андрей Арсеньевич Тарковский, postum 1990, Regie)

Einzelnachweise 

Orden und Ehrenzeichen (Sowjetunion)
Preis nach Namensgeber
Wladimir Iljitsch Lenin als Namensgeber
Träger des Leninpreises